Хессенг () — деревня в коммуне Сёр-Варангер фюльке Финнмарк, Норвегия. Находится в 6 км от Киркенеса. 

Население по данным на 2013 год составляло 1761 человек. Через поселение проходят дороги:   и локальная Rv885.

Примечания 

Населённые пункты Норвегии